Akaren kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Akaren (Dunkers socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (36,7 ha)
Akaren (Vårdinge socken, Södermanland), sjö i Södertälje kommun,  (38,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn